Парламентские выборы в Швейцарии проходили 31 октября 1971 года для избрания 39-го Национального совета. 

После одобрения женского избирательного права на референдуме 7 февраля 1971 года впервые в истории Швейцарии женщины голосовали на федеральных выборах. В 1971 году в результате слияния Партии крестьян, ремесленников и бюргеров с Демократической партией кантонов Гларус и Граубюнден была образована Швейцарская народная партия, которая впервые участвовала в выборах.

В результате голосования, хотя наибольшее количество голосов оказалось у Социал-демократической партии, крупнейшей парламентской партией Национального совета стала Свободная демократическая партия, получившая 49 из 200 мест.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1971 года
1971 год в Швейцарии
Выборы 1971 года
Выборы в Швейцарии